Списак држава Европе по површини обухвата поредак суверених европских држава по географској површини. Укупна површина Европе износи 10.176.246 -{km}-2.

Неке државе (означене са *) само се једним делом налазе у Европи. Код тих држава, урачуната је само њихова површина на европском тлу.

Списак

Напомене

Види још 

 Списак суверених држава

Референце